Ghana zadebiutowała na igrzyskach Wspólnoty Narodów w 1954 roku na igrzyskach w Vancouver i od tamtej pory reprezentacja wystartowała na wszystkich igrzyskach oprócz igrzysk w Edynburgu w 1986 roku. Najwięcej złotych medali (5) Ghana zdobyła w 1966 roku podczas igrzysk w Kingston na Jamajce.

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Linki zewnętrzne 
 

!